Niños Héroes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Niños Héroes, Morelos, Ayala, 
 Niños Héroes, Centla, 
 Niños Héroes, Santiago Sochiapan, 
 Niños Héroes, Las Choapas, 
 Niños Héroes, Campeche, Calakmul, 
 Niños Héroes, Tenosique, 
 Niños Héroes, La Grandeza, 
 Niños Héroes, Palenque, 
 Niños Héroes, Cintalapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar